Алекса́ндр Плато́нов:
 Платонов, Александр Геннадьевич (род. 1974) — российский хоккеист с мячом.
 Платонов, Александр Евгеньевич (род. 1955) — советский и российский эпидемиолог, поэт.
 Платонов, Александр Иванович (известен под псевдонимом Александр Иванович Адашев; 1871—1934(?)) — российский и советский актёр, театральный педагог.
 Платонов, Александр Константинович (1931—2017) — советский и российский учёный-механик и роботехник.
 Платонов, Александр Николаевич (род. 1957) — советский и российский спортсмен и тренер по мотокроссу. Серебряный призёр чемпионата Европы, трёхкратный чемпион СССР, 15-кратный чемпион России.
 Платонов, Александр Сергеевич (род. 1976) — российский футболист.